Kobs ist der Familienname folgender Personen:

 Anja Kobs (* 1976), deutsche Langstreckenläuferin, Duathletin und Triathletin
 Dorothea Kobs-Lehmann (1930–2014), deutsche bildende Künstlerin
 Karsten Kobs (* 1971), deutscher Hammerwerfer und Olympiateilnehmer
 Oliver Kobs (* 1985), deutscher Sänger
 Rudolf Kobs (1893–1978), deutscher Turner

Siehe auch:
 Kops